Давул:

 Давул — рукописный журнал, положивший начало развитию караимской печати в Российской империи.
 Давул — народный музыкальный ударный инструмент.